Клебе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клебе, Гизелер (1947—2001) — немецкий скрипач, композитор и педагог.
  (урождённая Клебе) (??) — немецкая фигуристка.
  (1913—1992) — немецкий военачальник.